Двуречанская во́лость — историческая административно-территориальная единица Купянского уезда Харьковской губернии с центром в слободе Двуречная.

По состоянию на 1885 год состояла из 28 поселений, 20 сельских общин. Население — 7679 человек (3902 мужского пола и 3997 — женского), 1267 дворовых хозяйств.

Основные поселения волости 
 Двуречная — бывшая государственная слобода при реках Оскол и Двуречная в 20 верстах от уездного города, 5186 человек, 397 дворов, православная церковь, школа, богадельня, почтовая станция, 2 постоялых двора, 4 лавки, базары по воскресеньям, 5 ярмарок в год: на новогодний, постовой, троицкий, успенский и покровский праздники.
 Кутьковка — бывший государственный хутор при реке Двуречная, 699 человек, 127 дворов.
 Маначиново — бывшая владельческая слобода, 425 человек, 77 дворов.
 Новомлинское — бывшая владельческая слобода при реке Оскол, 390 человек, 67 дворов, православная церковь.

Храмы волости 
 Покровская церковь в слободе Новомлинске (построена в 1780 г.)
 Успенская церковь в слободе Новомлинске (построена в 1780 г.)

Литература 
 Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По данным обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутренних Дѣл, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпускъ III. Губерніи Малороссійскія и Юго-Западныя. СанктПетербургъ. 1885. — V + 349 с.

Примечания 

Волости Харьковской губернии
Волости Купянского уезда
История Харьковской области